Turchia
 Ortaköy – capoluogo del distretto di Ortaköy, in provincia di Aksaray
 Ortaköy – villaggio della provincia di Amasya
 Ortaköy – villaggio della provincia di Artvin
 Ortaköy – quartiere di Beşiktaş, in provincia di Istanbul
 Ortaköy – capoluogo del distretto di Ortaköy, in provincia di Çorum
 Ortaköy – città della provincia di Mardin 
 Ortaköy – comune del distretto di Akşehir, in provincia di Konya
 Ortaköy – comune del distretto di Silivri, in provincia di Istanbul
 Ortaköy – villaggio del distretto di Tufanbeyli, nella provincia di Adana
 Ortaköy – villaggio della provincia di Şırnak

 Bulgaria
 Ortaköy nome durante la dominazione ottomana dell'odierna cittadina di Ivajlovgrad

 Cipro
 Ortakoy – sobborgo di Nicosia Nord